Rombach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Rombach, deutscher Name der Gemeinde Rombas, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Rombach-le-Franc, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Region Grand Est, Frankreich

Ortsteile:
 Rombach (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Rombach (Gernsbach), Wohnplatz der Stadt Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Rombach AG, Ort in der Gemeinde Küttigen, Bezirk Aarau, Kanton Aargau
 Rombach (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Rombach-Martelingen, Ortsteil der Gemeinde Rambruch, Kanton Redingen, Luxemburg

Gewässer:
 Kleiner Rombach, linker Zufluss des Neunkircher Rombachs vor Wellesweiler, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Neunkircher Rombach, linker Zufluss der Blies bei Wellesweiler, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland

 Rombach (Aal), abschnittsweise auch Nesselbach, linker Hauptstrang-Oberlauf der Aal bis Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rombach (Aubach), rechter Zufluss des Aubachs (zur Dill) in Langenaubach, Stadt Haiger, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Rombach (Blies) – siehe oben → Neunkircher Rombach
 Rombach oder Rom, schweizerischer Name des Rambachs, rechter Zufluss der Etsch gegenüber Glurns, Bezirksgemeinschaft Vinschgau, Südtirol mit Oberlauf im Kanton Graubünden
 Rombach (Fallenbach), rechter Zufluss des Fallenbachs (zum Walensee) bei Bächli, Gemeinde Amden, Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen
 Rombach (Fulda), rechter Zufluss der Fulda nach der Fuldamühle von Fraurombach, Stadt Schlitz. Vogelsbergkreis, Hessen
 Rombach (Liederbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Liederbaches bis nahe Königstein im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Rombach (Losgraben), linker Zufluss des Losgrabens (linker Teilungszweig des Kanzelbachs) bei Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Kanzelbach
 Rombach (Neunkircher Rombach) – siehe oben → Kleiner Rombach
 Rombach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbaches bei Unterreichenbach, Gemeinde Birstein, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Rombach (Sinnerbach), rechter Zufluss des Sinnerbachs (zur Blies) gegenüber Wemmetsweiler, Gemeinde Merchweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland

 Rombachbächli, linker Zufluss der Aare bei Rombach, Gemeinde Küttigen, Bezirk Aarau, Kanton Aargau

Rombach ist ein Familienname:
 August Rombach, deutscher Maler
 Dieter Rombach (* 1953), deutscher Informatikprofessor
 Felix Cornelius Rombach (* 1983 in VS-Villingen), deutscher Bildhauer
 Guido Rombach (* 1967), deutscher Maler
 Hans Wolfgang Rombach (1923–2007), deutscher Verwaltungsjurist
 Heinrich Rombach (1923–2004), deutscher Philosophieprofessor
 Heinrich Rombach (Verleger) (1897–1970), deutscher Verleger 
 Helmut Rombach (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Hermann Rombach (1890–1970), deutscher Maler
 Karl Rombach (* 1951), baden-württembergischer Politiker
 Lukas Rombach (* 1993), deutscher Biathlet
 Michael Rombach (* 1967), deutscher Physiker und Medienmanager
 Otto Rombach (1904–1984), deutscher Schriftsteller
 Patricia Rombach (* 1971), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Richard Rombach, deutscher Kameramann bei der UfA
 Wilhelm Rombach (1884–1973), Oberbürgermeister von Aachen (1929–1933)
 Wolfram Rombach (1897–1987), Oberbürgermeister von Offenburg (1934–1945)

Rombach ist Bestandteil von Unternehmensnamen:
 Rombach Druck + Verlagshaus GmbH & Co KG
 Rombach Verlag, Verlag aus Freiburg im Breisgau
 Rombacher Hüttenwerke

Rombach kann außerdem stehen für:
 Rombach-Schaltung
 Rombachtunnel
Siehe auch:
 Romersbach
 Rumbach